Echium rubrum — научное название биологического таксона, которое может относиться к нескольким видам растений:
  — действительное название вида растений рода Синяк семейства Бурачниковые;
  — название, согласно современным представлениям входящее в синонимику вида ;
  — название, согласно современным представлениям входящее в синонимику вида